689 км, 689-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 689 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Юго-Восточная (Воронежская область). Код 599025.
 689 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Юго-Восточная (Белгородская область). Код 434570.